Stenotritus är ett släkte av bin. Stenotritus ingår i familjen Stenotritidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bin
Stenotritus